The Last Temptation est un album d'Alice Cooper sorti le  ;
 The Last Temptation est un album de Ja Rule sorti le .